Tredje etape af Tour de France 2011 var en 198 km lang flad etape. Den blev kørt mandag d. 4. juli fra Olonne-sur-Mer til Redon.

Mickaël Delage, José Ivan Gutierrez, Niki Terpstra, Rubén Pérez, Maxime Bouet var dagens udbrud, men blev kørt ind 9 km før mål. Team HTC-Highroad havde et mislykket lead-out for Mark Cavendish som kun blev nr. 5, mens Thor Hushovd og Julian Dean sørgede for at Tyler Farrar fik sin første etapesejr i Tour de France, på den amerikanske nationaldag.

 Etape: 3. etape
 Dato: 4. juli
 Længde: 198 km
 Gennemsnitshastighed: 42,3 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Saint-Hilaire-de-Chaléons) 
Efter 104 km

 Mark Cavendish () og Thor Hushovd (), oprindeligt rangeret som nummer 6 og 12 i spurten, blev deklasseret, da kommissærerne ikke mente, at norske Thor Hushovd holdt sin linje, imens Mark Cavendish brugte hovedet til at skubbe Thor Hushovd væk.

Bjergspurt (Côte du Pont de Saint-Nazaire) 
4. kategori stigning efter 143 km (66 m; 1,1 km à 4,9 %)

Resultatliste

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 03

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 3